Plantas vs. Zombis (En español Plantas contra Zombis) es una franquicia de videojuegos desarrollada por PopCap Games, una subsidiaria de Electronic Arts (EA). El primer juego, Plants vs.Zombies, fue desarrollado y lanzado por PopCap antes de su adquisición por EA. Después de la adquisición de PopCap Games, EA expandió el juego a una franquicia con juegos para diferentes plataformas.

Historia

Serie principal 
El 1 de abril de 2009, PopCap lanzó un video musical de la canción "Zombies on your Lawn" para promocionar Plants vs. Zombis. Un portavoz de PopCap, Garth Chouteau, reveló en una entrevista en 2009 para IGN "que Plants vs. Zombies se lanzará pronto en PC y Mac". El 22 de abril de 2009, PopCap lanzó un avance oficial del juego Plants vs. Zombies en YouTube. Durante la promoción de Plants vs. Zombies, PopCap lanzó una versión de demostración del juego que /permitía jugar durante treinta minutos. Plantas vs. Zombis fue lanzado oficialmente el 5 de mayo de 2009 para PC y Mac.

PopCap Games y sus activos fueron comprados por EA el 12 de julio de 2011 por 750 millones de dólares. Cincuenta empleados fueron despedidos en el estudio de Seattle de PopCap Games el 21 de agosto de 2012, para marcar un cambio de enfoque hacia los juegos móviles y sociales.

El 20 de agosto de 2012, PopCap anunció que estaban trabajando en una secuela de Plants vs. Zombis. Su fecha de lanzamiento se fijaría para finales de la primavera de 2013. Sin embargo, se dudó acerca del estado del juego poco después del anuncio, cuando la compañía pasó por un período de despidos.

En mayo de 2013, PopCap Games lanzó un avance que revelaba una secuela del primer juego, titulado Plants vs. Zombies 2: Ya era hora. El juego fue lanzado para iOS en Australia y Nueva Zelanda el 10 de julio de 2013, y lanzado oficialmente el 14 de agosto de 2013 como un título freemium. El juego presenta nuevas ubicaciones y plantas junto con la adición de alimento vegetal, un potenciador que se puede usar para mejorar una planta por un período corto y se puede comprar con la moneda del juego o adquirir al derrotar a zombis que brillan en verde.

En julio de 2019, EA anunció Plants vs. Zombies 3, otro título para móviles gratuito de la serie. Se lanzó en un estado pre-alfa para Android en julio de 2019. El juego se lanzóde forma limitada en febrero de 2020 en Filipinas, Rumania e Irlanda. Luego dejó de estar disponible en octubre de 2020, y no se pudo reproducir en noviembre de 2020. EA planeaba lanzar una versión mejorada del juego en el futuro. El 7 de septiembre de 2021, Plants vs. Zombies 3 se lanzó nuevamente con cambios sustanciales, como gráficos bidimensionales y el regreso del Sunflower.

Spin-offs 
Un spin-off llamado Plants vs. Zombies Adventures se anunció en marzo de 2013 y se lanzó el 20 de mayo de 2013 en Facebook. El juego agregó nuevas ubicaciones y nuevas plantas. También tenía una función de juego en la que el jugador tenía una cantidad limitada de plantas y tenía que cultivar más plantas en una granja del juego. En julio de 2014, se anunció que Plants vs. Zombies Adventures cerraría el 12 de octubre de 2014.

Plantas vs. Zombies: Garden Warfare fue anunciado en el E3 2013 como un juego de disparos en tercera persona multijugador desarrollado para PC y consolas. Plantas vs. Zombies: Garden Warfare fue lanzado el 25 de febrero de 2014 en Norteamérica y el 27 de febrero de 2014 en Europa. Una secuela, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2, fue mostrado en junio de 2015 y se anunció oficialmente en el E3 de 2015. El juego fue lanzado el 23 de febrero de 2016. El 10 de marzo de 2016, PopCap anunció Plants vs. Zombies Heroes, un juego de cartas coleccionables digitales de estilo de defensa de torres. Fue lanzado de manera limitada en ciertos países el mismo día, y fue lanzado internacionalmente el 18 de octubre de 2016.

En agosto de 2019, una versión beta cerrada de un seguimiento de Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 con nombre en código "Picnic" se puso a disposición de los jugadores seleccionados a través de invitaciones. Y el 4 de septiembre de 2019, EA anunció el título de la secuela; Plantas vs. Zombies: Batalla por Neighborville. Fue lanzado en un estado de acceso anticipado esa misma fecha. El juego se lanzó por completo el 18 de octubre de 2019.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Videojuegos de PopCap Games